Океа́н:
 Океан — крупнейший водный объект.
 Океан () — титан в древнегреческой мифологии.
 Океан — в мифопоэтической традиции первозданные воды, основа всего сущего.
 Океан (), Океанес — древнегреческое название реки Нил.
 «Океан» — сеть рыбных магазинов в СССР.
 «Океан» — замороженная паста из криля.

Искусство 
 Кино
 «Океан» — драма Юрия Вышинского по мотивам одноимённой пьесы А. Штейна (СССР, 1973).
 «Океан» («Samundar») — романтический боевик Рахула Равайла (Индия, 1986).
 «Океан» () — мини-сериал Руджеро Деодато по одноимённому роману Альберто Васкеса-Фигероа (Италия, Испания, Венесуэла, 1989).
 «Океан» — драма Михаила Косырева-Нестерова (Россия — Куба, 2008).

 Музыка
 «Океаны» — альбом Валерии (2016).
 «Океан» — сингл Мари Краймбрери (2020).

Техника 
 «Океан» — марка холодильников, выпускавшихся в СССР предприятием «Родина» в г. Уссурийск, в настоящее время — российский завод бытовой электротехники (холодильники, стиральные машины), теле- и видеоаппаратуры в Уссурийске, входящий в группу компаний «В-Лазер».
 «Океан» — марка радиоприёмников, выпускаемых ОАО «Горизонт» в Минске с 1969 года.
 «Океан» — судостроительный завод в Николаеве.
 «Океан» — фирменный поезд № 5 / 6 Владивосток—Хабаровск.
 «Океан-240» — советский персональный компьютер.
 «Океан-О» — космический аппарат.
 «Океан», с 1922 года «Комсомолец» — российский и советский учебный корабль, позже транспорт.
 Гидрографические суда типа «Океан» — серия из трёх судов, построенных на заводе № 194 имени Андре Марти в Ленинграде.
 «Океан» — пограничные сторожевые корабли проекта 22100.
 «Океан» — марка наручных часов для офицерского состава ВМФ СССР, выпускавшихся 1-м Московским часовым заводом.

Военное дело 
 «Океан-70» — крупномасштабные манёвры Военно-морского флота СССР, проходившие в апреле-мае 1970 года.
 «Океан-75» — учения, проходившие в 1975 году.
 «Океан-83» — учения, проходившие в 1983 году.

Спорт 
 «Океан» — ныне несуществующий футбольный клуб из Владивостока.
 «Океан» — российский футбольный клуб из Находки.
 «Океан» — название футбольного клуба «Портовик» (Керчь) в 1979—1992 и 1995 годах.
 «Океан» — крымский футбольный клуб из Керчи, выступающий в Премьер-лиге Крымского футбольного союза.

Топонимы 
 «Океан» — всероссийский детский центр в Приморском крае (ранее — всесоюзный пионерский лагерь ЦК ВЛКСМ).
 Океан — посёлок в Самарской области.
 Осеан () — департамент в Южном регионе Камеруна.

Ocean 
 «Ocean» — песня Мартина Гаррикса и Халида (2018).

См. также 
 Мировой океан — вся водная система Земли.
 Океания (значения)
 Оушен (значения)